Жюль Фердинан Жакмар (; 3 сентября 1837, Париж — 26 сентября 1880) — французский гравёр и иллюстратор; один из первых членов Общества французских акварелистов.

Биография 
Учился у отца, Альбера Жакмара, художника-любителя. Впоследствии стал известен 28 таблицами к сочинению своего отца  «Художественная, промышленная и торговая история фарфора» (; 1861—1862, в 3 т.); 60 листов к сочинению Барбе де Жуи: «Gemmes et joyaux de la couronne» (1865); 12 листов, изображающих оружие и воинские доспехи из коллекции графа Ньевенкерка, и многих офортов с картин Яна Вермера Дельфтского, Фр. Халса, Остаде, Рембрандта, Месонье и других. Особенно хорошо воспроизводил различные ткани и предметы неодушевленной природы.

Примечания

Ссылки 
 

Художники Франции XIX века
Гравёры Франции